Through Fire to Fortune – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
Through Fire to Fortune – film del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton